Martin Varsavsky (1961) is directeur en oprichter van FON, wat bezig is werelds grootste sociaal netwerk van internetaansluitingen en draadloze toegang te laten ontstaan door wifi-routers.

Miljonair Martin Varsavsky is een in Madrid (Spanje) (en Parijs (Frankrijk)) wonende en ondernemende Argentijn. Hij is voorts onder meer oprichter van de Spaanse internetprovider Ya.com en telecom-bedrijf Jazztel. Naast het verdienen van miljoenen verloor hij er ook weleens zoals met het Duitse Eintelnet.

Achtergrond
Ondernemer Martin Varsavsky startte verschillende bedrijven waaronder Viatel, een pionier in het naar beneden proberen te brengen van internationale telefoonkosten en het ontwikkelen van 'fiber optic' netwerken en Jazztel, een uitdager in telecommunicatie via glasvezelkabel in de Spaanse telecomindustrie. Hij of aan hem gelieerde stichtingen zijn betrokken bij twee grote onderwijsprojecten in Latijns-Amerika. Ook is hij bestuurlijk betrokken bij de Bill Clinton Foundation.

FON
FON is een in Spanje gevestigd en door Varsavsky gesticht bedrijf dat bezig is een wereldwijd en sociaal netwerk van internetaansluitingen en draadloze toegang te laten ontstaan door wifi-routers, eerst een aangepaste Linksys, nu een eigen 'La Fonera' met de bedoeling zo vele wifi-hotspots te laten ontstaan, en uiteindelijk een wereldomspannend draadloos internetnetwerk. 
In november 2005 is tijdens het Scandinavische Interactive Media Event (SIME) het FON-netwerk gelanceerd. Het streven is om in 2010 een netwerk van meer dan 1 miljoen wifi-hotspots te laten ontstaan.

Jeugd 
Martin Varsavsky is geboren in 1961 in Argentinië. Toen hij 16 jaar oud was, vluchtte hij samen met zijn familie naar de Verenigde Staten na de verdwijning van zijn neef, David Horacio Varsavsky, tijdens het generaalsregime. Hij behaalde de graad van 'bachelor in international relations' aan de New York University (NYU) en is 'Master in Business Administration' van de Columbia-universiteit.

Eicelbank 
In 2021 richtte hij met zijn bedrijf Prelude Fertility in een aantal landen waaronder Spanje een eicelbank op, om vrouwen de mogelijkheid te bieden het krijgen van kinderen uit te stellen. Zo zou bovendien de menselijke voortplanting kunnen worden geprofessionaliseerd.

Zie ook 
 FON
 Jan Karel Kleijn

Externe links 
 (en) website FON Internationaal (en.fon.com)
 website FON Netwerk (Nederlands)
 weblog van Martin Varsavsky in het Engels (http://english.martinvarsavsky.net).

Argentijns ondernemer